Глазыня — славянская фамилия. Встречается в летописях ранее XV века и позже, как княжеская фамилия.

Известные носители 
 Василий Глазыня — предполагаемый князь во второй половине XV века, отец князя Олехно Васильевича и бежавшего в Москву князя Ивана Васильевича — родоначальника фамилии Пузыня.
 Тяпкин, Матвей Семёнович (Глазыня) — русский государственный деятель, наместник в Мценске в 1537 году.

См. также 
 Пузыня